Teatro Talía puede referirse a:
 Teatro Talía (Barcelona)
 Teatro Talía (Valencia)